Квалификационные раунды к Чемпионату Европы 2014 среди девушек до 17 лет — серия футбольных матчей между сборными для определения участников континентального первенства. Жеребьевка была проведена 20 ноября 2012 года. Первые матчи играются 2 июля 2013 года.

Система квалификации

Первый квалификационный раунд 
Первый раунд квалификации играется с 2 июля по 11 августа 2013 года. Две команды, занявшие первые и вторые места проходят во второй раунд. Высоко посеянные команды Германии, Испании и Франции имеют автоматический пропуск во 2 квалификационный раунд.

Группа 1 
Матчи проводятся со 2 по 7 августа в Шотландии

Группа 2 
Матчи проводятся с 28 июля по 3 августа в Эстонии

Группа 3 
Матчи проводятся со 2 по 7 августа на Украине

Группа 4 
Матчи проводятся с 6 по 11 августа в России

Группа 5 
Матчи проводятся с 30 июля по 4 августа в Молдавии

Группа 6 
Матчи проводятся со 2 по 7 августа в Израиле

Группа 7 
Матчи проводятся с 6 по 11 августа в Словении

Группа 8 
Матчи проводятся со 2 по 7 августа в Польше

Группа 9 
Матчи проводятся со 2 по 7 июля в Болгарии

Группа 10 
Матчи проводятся с 5 по 10 августа в Дании

Рейтинг команд, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
На ЧЕ-2014 попадает только первые команды и одна по лучшим показателям со второго. Сборные Германии, Испании и Франции, не участвующие в первом раунде стартуют во втором.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Рейтинг команд, занявших вторые места

Квалифицировались в финальный турнир 

Сборные Ирландии и Норвегии отказались от участия в турнире. Вместо них сыграли сборные Шотландии и Португалии.

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (девушки до 17 лет)